Чижково:

 Чижково — река, протекающая в Нижегородской области, Республике Марий Эл, Чувашская Республике.
 Чижково — деревня в Богородском районе Нижегородской области.